Luján ist der Name mehrerer geografischer Objekte in Argentinien:

 Luján, Provinz Buenos Aires
 Luján (San Luis) in der Provinz San Luis
 Luján de Cuyo, Provinz Mendoza
 Partido Luján, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Departamento Luján de Cuyo in der Provinz Mendoza

 Río Luján, Nebenfluss des Río de la Plata nördlich von Buenos Aires

Luján bzw. Lujan ist der Familienname folgender Personen:

 Ben R. Luján (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Daniela Luján (* 1988), mexikanische Schauspielerin und Sängerin
 David Lujan (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Fernando Luján (1939–2019), mexikanischer Schauspieler
 Jorge Lujan (* 1955), panamaischer Boxer
 Leonardo López Luján (* 1964), mexikanischer Archäologe
 Manuel Lujan (1928–2019), US-amerikanischer Politiker
 Michelle Lujan Grisham (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Néstor Luján (1922–1995), spanischer Gastronom, Journalist und Schriftsteller
 Willi Kaltschmitt Luján (* 1939), guatemaltekischer Diplomat und Sportfunktionär